Kevelioc bezeichnet:

 Kevelioc (Wales), einen Ort in Großbritannien
 Hugh de Kevelioc, 3. Earl of Chester (1147–1181), walisischer Adeliger